Слепак — фамилия.

Известные носители:
 Слепак, Борис Эзарьевич (род. 1944) — российский экономист, математик.
 
 Слепак, Владлен Захарович (род. 1961) — американский биохимик и молекулярный биолог, профессор, сын З. М. Слепака.
 Слепак, Захар Моисеевич — российский геофизик, доктор геолого-минералогических наук.

См. также 
 
 Слепаков